«I Could Fall in Love» () — песня американской певицы Селены из её пятого студийного альбома Dreaming of You (1995), выпущенная посмертно 26 июня 1995 года на лейбле . Автором и продюсером трека выступил . «I Could Fall in Love» — поп-баллада с элементами R&B, соула и софт-рока. Композиция повествует об отчаянии и разбитом сердце; в ней описывается страх певицы быть отвергнутой мужчиной, в которого она влюблена.

Песня получила положительные отзывы критиков, которые сравнивали её с работами Селин Дион, Брэнди Норвуд и TLC. Композиция одержала победу на  в номинации «Лучшая кроссоверная песня в стиле техано»; Американское общество композиторов, авторов и издателей (ASCAP) на церемонии награждения ASCAP Pop Music Awards признало её одной из самых исполняемых песен в 1995 году. Ряд изданий, включая , BuzzFeed,  и , назвали «I Could Fall in Love» одной из лучших композиций Селены за всю её музыкальную карьеру.

История создания и релиз 
Селена давно вынашивала идею записи песен на английском. Она хотела петь на этом языке ещё до начала музыкальной карьеры. В 1989 году Селена подписала контракт с лейблом . Вскоре певицу попросили сделать три демозаписи на английском языке для председателя EMI Records . Копельман, однако, не поддержал идею записи англоязычной пластинки, так как, по его мнению, Селене для начала необходимо было расширить фан-базу. К 1994 году Селена выпустила пять успешных альбомов на испанском языке; Копельман пришёл к выводу, что певица достигла высот на испаноязычной сцене, и начал готовиться к записи диска с песнями на английском.

В декабре 1994 года Селена вместе со своим братом и музыкальным продюсером  отправилась в Нэшвилл для сотрудничества с автором . К тому времени у Томаса был готов инструментал композиции «I Could Fall in Love»; вокальные партии, однако, записать он не успел, поэтому решил сам их спеть. Певице и её брату сразу же понравилась эта песня, и, по словам Эйби, Селена захотела включить её в будущий альбом. Композиция была записана в декабре 1994 года во Франклине; сведением занимался  при участии Майка Корбетта и Тодда Мура. Работа над песней завершилась 25 марта 1995 года. В одном из интервью Кит Томас рассказывал, что записывал с Селеной ещё один трек, который так и остался незавершённым. 31 марта Селену застрелила , её лучшая подруга и бывший руководитель фан-клуба.

«I Could Fall in Love» стала ведущим промосинглом с альбома Dreaming of You (1995). 15 июня 1995 года композиция дебютировала на американских радиостанциях различного формата вещания, включая contemporary hit radio, Top 40,  и . Обозреватель газеты  высказал мнение, что «I Could Fall in Love» предназначалась больше для взрослых современных радиостанций, нежели для радиоформатов R&B и Top 40, где часто ставили песни Глории Эстефан. 26 июня 1995 года в Австралии и Мексике состоялся релиз . По мнению  из журнала Billboard, если бы лейбл EMI Latin выпустил песню в качестве официального сингла, то она могла бы стать первым посмертным синглом после композиции  «», которому удалось попасть в первую сороковку хит-парада Billboard Hot 100.

Список композиций 

 Промосингл
 «I Could Fall in Love (Album version)» — 4:40
 «I Could Fall in Love (Softer version)» — 4:41
 Японский макси-сингл
 «I Could Fall in Love» — 4:41
 «Dreaming of You» — 5:15
 «» — 3:01

 Мексиканский CD-сингл
 «I Could Fall in Love (Album version)» — 4:40
 «I Could Fall in Love (Softer version)» — 4:41
 «Tú Sólo Tú» — 3:12
 Австралийский макси-сингл
 «I Could Fall in Love (Album version)» — 4:40
 «I Could Fall in Love (Softer version)» — 4:41
 «Tú Sólo Tú» — 3:12
 «Amor Prohibido» — 2:50

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни Селены
Поп-баллады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Баллады 1990-х годов
Соул-баллады
Свадебные песни